Divisione Nazionale 1927/1928 (z wł. Dywizja Narodowa) – 28. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Direttorio Divisioni Superiori, które odbyły się od 25 września 1927 do 22 lipca 1928. Mistrzem został Torino, zdobywając swój pierwszy tytuł (mistrzostwo z poprzedniego sezonu zostało odwołane, ponieważ członek zarządu klubu został oskarżony o wykupienie zwycięstwa w derbach z Juventusem 5 czerwca 1927 roku (Torino wygrał 2:1).

Organizacja 
Były to drugie mistrzostwa Włoch organizowane na szczeblu krajowym, powierzone nowemu faszystowskiemu organowi zwanemu Direttorio Divisioni Superiori (pol. Dyrekcja Dywizji Najwyższych).

Liczba uczestników została zwiększona z 20 do 22 drużyn. , ,  i  dołączyli z Prima Divisione. Niektóre kluby w Rzymie i Genui połączyli się. Kluby Divisione Nazionale podzielono na dwie grupy po 11 drużyn. Następnie cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do turnieju finałowego, w którym rozgrywano tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny z każdej grupy spadają do Prima Divisione.

Kluby startujące w sezonie 
 Grupa A

 Grupa B

Kwalifikacje

Grupa A 

|}

Grupa B 

|}

Runda finałowa 

|}

Skład mistrzów 
 Vincenzo Bosia
 Feliciano Monti III
 Cesare Martin II
 Dario Martin III
 Enrico Colombari
 Mario Sperone
 Luciano Vezzani
 Adolfo Baloncieri
 Julio Libonatti
 Gino Rossetti II
 Francesco Franzoni
 Trener: Tony Cargnelli

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1927 w piłce nożnej
1928 w piłce nożnej
1927 we Włoszech
1928 we Włoszech